Rete Italia (emittente radiofonica)
Reteitalia – azienda non più esistente